Steinen ist der Name folgender Orte:
 Steinen (Baden), Gemeinde im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Steinen (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Westerwald, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Steinen SZ, Gemeinde im Bezirk Schwyz, Kanton Schwyz, Schweiz
 Steinen bei Signau, Ortschaft in der Gemeinde Bowil, Kanton Bern, Schweiz
 Steinen (in der Sürst), Ortsteil der Stadt Rheinbach, Deutschland
 Steinen, bis 1938 Czyborren, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, seit 1945: Cibory (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 norwegischer Name für den Bypass-Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika

Steinen steht zudem für:
 Steinen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Steinen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Stein (Begriffsklärung)
 Steinsteinen